A Train To Autumn (; сокращенно как ATTA ) — южнокорейская балладаная группа из четырёх человек, сформированная в 2018 году компанией Cube Entertainment. Группа дебютировала 5 ноября 2018 года с синглом «That Season You Were In». 9 ноября группа исполнила свою песню на Music Bank.

История 
15 июля 2018 года A Train To Autumn выпустили сингл под названием «A Watercolor of a Rainy Day», в котором участвовал дуэты мужчины и женщины. Cube Entertainment не раскрыли их личности. 2 ноября Cube объявили, что официально дебютируют 5 ноября с первым синглом «That Season You Were In», написанным Кино из PENTAGON.. Это первые синглы из их пяти-серийного прощального сериала.

В 2019 году группа была официально представлена выпуском шоукейса «Farewell Again» (다시 이별), который состоялся 25 февраля в Ilchi Art Hall. Песня написана и написана Рокоберри. 29 апреля вышел сингл «Spring Rain» (우산 을 쓰고)

В 2020 году профиль группы был удален с веб-сайта Cube Entertainment, подтверждая их роспуск.

Дискография

Синглы

Саундтреки

Участницы группы

Концерты

Шоукейсы 
 Farewell Again Comeback Showcase (25 февраля 2019 года)

Участие в концертах 
 U & Cube Festival 2019 in Japan (2019)

Примечания 

Музыкальные коллективы Республики Корея